Клецанда — чешская фамилия.

 Клецанда, Войтех Владимир — чехословацкий генерал, участник Гражданской войны в России. 
 Клецанда, Ян — чешский писатель.